

Patronyme 

 Denis Félix de Vrigny (1754-1803), général de brigade français.
 Roger Vrigny (1920-1997), écrivain français.

Toponyme 

 Vrigny, commune française du Loiret
 voir aussi : Démographie de Vrigny (Loiret)
 Vrigny, commune française de la Marne
 Vrigny,  ancienne commune française de l'Orne

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France